Малая Донщинка — хутор в Клетском районе Волгоградской области России. Входит в состав Перелазовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года  № 1003-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Клетского района и муниципальных образований в его составе» , хутор вошёл в состав образованного Перелазовского сельского поселения.

География 
Расположен в западной  части региона, в степи, у подножия Донской гряды, являющейся частью Восточно-Европейской равнине, по р. Донщинка.	

Уличная сеть состоит из трёх географических объектов: ул. Заречная, ул. Луговая и ул. Центральная.

Абсолютная высота 100 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 72 человек мужчин — 41, женщин — 31 (56,9 и 43,1 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 96 % от общей численности населения в 122 чел. .

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Клетского района